Velika nagrada Francije 1998 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1998. Odvijala se je 28. junija 1998.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:14,929
|
|-
! 2
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:15,159
| +0,230
|-
! 3
| 7
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:15,333
| +0,404
|-
! 4
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:15,527
| +0,598
|-
! 5
| 1
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Mecachrome
| 1:15,630
| +0,701
|-
! 6
| 10
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:15,925
| +0,996
|-
! 7
| 9
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:16,245
| +1,316
|-
! 8
| 2
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Mecachrome
| 1:16,319
| +1,390
|-
! 9
| 5
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 1:16,375
| +1,446
|-
! 10
| 6
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 1:16,460
| +1,531
|-
! 11
| 14
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 1:16,627
| +1,698
|-
! 12
| 12
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 1:16,892
| +1,963
|-
! 13
| 15
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 1:16,977
| +2,048
|-
! 14
| 18
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:17,024
| +2,095
|-
! 15
| 19
|  Jos Verstappen
| Stewart-Ford
| 1:17,604
| +2,675
|-
! 16
| 11
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 1:17,671
| +2,742
|-
! 17
| 16
|  Pedro Diniz 
| Arrows
| 1:17,880
| +2,951
|-
! 18
| 20
|  Ricardo Rosset
| Tyrrell-Ford
| 1:17,908
| +2,979
|-
! 19
| 17
|  Mika Salo
| Arrows
| 1:17,970
| +3,041
|-
! 20
| 21
|  Toranosuke Takagi
| Tyrrell-Ford
| 1:18,221
| +3,292
|-
! 21
| 22
|  Šindži Nakano
| Minardi-Ford
| 1:18,273
| +3,344
|-
! 22
| 23
|  Esteban Tuero
| Minardi-Ford
| 1:19,146
| +4,217
|}

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 71
| 1:34:45,026
| 2
| 10
|-
! 2
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 71
| + 19,575 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 71
| + 19,747 s
| 1
| 4
|-
! 4
| 1
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Mecachrome
| 71
| + 1:06,965
| 5
| 3
|-
! 5
| 6
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 70
| +1 krog
| 10
| 2
|-
! 6
| 7
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 70
| +1 krog
| 3
| 1
|-
! 7
| 14
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 70
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 8
| 15
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 70
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 9
| 5
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 70
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 10
| 18
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 69
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 11
| 11
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 69
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! 12
| 19
|  Jos Verstappen
| Stewart-Ford
| 69
| +2 kroga
| 15
|  
|-
! 13
| 17
|  Mika Salo
| Arrows
| 69
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 14
| 16
|  Pedro Diniz
| Arrows
| 69
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! 15
| 2
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Mecachrome
| 68
| Vzmetenje
| 8
|  
|-
! 16
| 10
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Mugen-Honda
| 68
| +3 krogi
| 6
|  
|-
! 17
| 22
|  Šindži Nakano
| Minardi-Ford
| 65
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 21
|  Toranosuke Takagi
| Tyrrell-Ford
| 60
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 12
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 55
| Zavrten
| 12
|  
|-
! Ods
| 23
|  Esteban Tuero
| Minardi-Ford
| 41
| Menjalnik
| 22
|  
|-
! Ods
| 9
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 19
| Hidravlika
| 7
|  
|-
! Ods
| 20
|  Ricardo Rosset
| Tyrrell-Ford
| 16
| Hidravlika
| 18
|  
|}

Formula 1 sezona 1998
1998